Die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2023 soll 2023 in Peru stattfinden. Brasilien ist der Titelverteidiger, der das Turnier 2019 gewonnen hat. Es handelt sich um die 20. Ausgabe (die 19. stattfindende) der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft, der alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Jugendfußballmeisterschaft der Männer, an der die 24 qualifizierten U17-Nationalmannschaften der Mitgliedsverbände der FIFA teilnehmen.

Ursprünglich sollte Peru das Turnier 2021 ausrichten, doch die COVID-19-Pandemie zwang die FIFA zur Absage des Turniers, die dem Land am 24. Dezember 2020 die Austragungsrechte für 2023 verlieh.

Wahl des Gastgebers 
Peru wurde nach der FIFA-Ratssitzung am 24. Oktober 2019 in Shanghai als Gastgeber für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2021 bekannt gegeben. Das Land war auch einer der Bieter für die Ausrichtung der FIFA-U-20-Weltmeisterschaft 2021, die am selben Tag an Indonesien vergeben wurde. Peru war zuvor Gastgeber des Turniers im Jahr 2005. Es erhielt zunächst die Ausrichtungsrechte der vorherigen Ausgabe im Jahr 2019, diese wurden jedoch von der FIFA im Februar 2019 nach Überprüfung der Einrichtungen in Peru entzogen.

Nach der Absage des für 2021 geplanten Turniers erhielt Peru stattdessen die Austragungsrechte für das Jahr 2023.

Spielorte 
Folgende fünf Stadien dienen bei dem Turnier als Spielstätten:

Teilnehmer

Qualifikation 
Für die Endrunde der U-17-Weltmeisterschaft 2023 qualifizieren sich neben dem automatisch teilnehmenden Gastgeber 23 weitere Mannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden. Als Qualifikation dienen dabei die U-16- bzw. U-17-Kontinentalmeisterschaften.

 Der asiatische Verband AFC hat vier Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese werden vom 3. bis zum 20. Mai im Rahmen der U-17-Fußball-Asienmeisterschaft 2023 in Thailand vergeben.
 Der afrikanische Verband CAF hat vier Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese werden vom 29. April bis zum 19. Mai im Rahmen des U-17-Afrika-Cups 2023 in Algerien vergeben.
 Der nord- und mittelamerikanische Verband CONCACAF hat vier Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese werden vom 11. bis zum 26. Februar im Rahmen der CONCACAF U-17-Meisterschaft 2023 in Guatemala vergeben.
 Der ozeanische Verband OFC hat zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese wurden vom 11. bis zum 28. Januar im Rahmen der U-17-Fußball-Ozeanienmeisterschaft 2023 in Fidschi vergeben.
 Der europäische Verband UEFA hat fünf Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese werden vom 17. Mai bis zum 2. Juni im Rahmen der U-17-Fußball-Europameisterschaft 2023 in Ungarn vergeben.
 Der südamerikanische Verband CONMEBOL hat fünf Startplätze, wovon einer an Gastgeber Peru ging und die vier anderen bei der vom 30. März bis zum 23. April in Ecuador ausgestragenen U-17-Fußball-Südamerikameisterschaft 2023 vergeben werden.

Qualifizierte Mannschaften

Einzelnachweise 

2023
Fußballveranstaltung 2023
Fußball (Peru)
Sportveranstaltung in Peru